De Tempelbergrellen van 2022 zijn een verzamelnaam van rellen op de Tempelberg.

De rellen begonnen met een inval van de Israëlische politie in de Al-Aqsamoskee, om Palestijnen te arresteren die werden verdacht eerder aan in West-Jeruzalem verscheidene ongeregeldheden te hebben veroorzaakt. De inval en de oproer die ontstond toen bekend werd dat de Israëlische politie had ingebroken, zorgden er voor dat ongeveer vierhonderd Palestijnen werden gearresteerd.

Meerdere keren tijdens de rellen trad de politie op met traangas en rubberen kogels, waarop de Palestijnse activisten gooiden met vuurwerk en stenen. Ook werden Joodse burgers belaagd met stenen en vuurwerk.

Spanningen rond de eerder begonnen operatie Breek de Golf waren een mogelijke oorzaak voor de rellen.

Hamas prees de rellen: "“Onze natie zal opstaan en de al-Aqsamoskee en haar pelgrims komen helpen. Net zoals zij alle gevechten wonnen tegen dit regime, zullen ook de bezetters verslagen worden in deze strijd.”

Premier Naftali Bennett van Israël gaf daarop een verklaring waarin hij opriep tot tolerantie en respect voor ieder van de drie grote godsdiensten in Jeruzalem.

Zie ook 
 Operatie Breek de Golf

Israëlisch-Palestijns conflict
Politiek in Jeruzalem